Abdelkader Larbi Bouamrane (né en 1977), footballeur algérien ;
 Karim Bouamrane (né en 1973), chef d'entreprise et homme politique français.